Delectopecten bistriatus är en musselart som först beskrevs av Dall 1916.  Delectopecten bistriatus ingår i släktet Delectopecten och familjen kammusslor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kammusslor
bistriatus